Le terme cocotte peut désigner :

Sens principaux 
 Une cocotte, une marmite souvent en fonte destinée à la cuisson des aliments.
 Une cocotte-minute, aussi appelée autocuiseur.
 Une cocotte, prostituée de luxe sous le Second Empire, en France.
 Une poule.

Autres significations 
Par allusion à l'onomatopée imitant le cri de la poule, cocotte est utilisé dans différentes acceptions ayant un rapport direct avec le sens « poule » : 
 En argot de médecine, cocotte est la blépharite, la blennorragie.
 Au Canada et dans les Vosges, cocotte est le nom de la pomme de pin.
 Cocotte est connue aussi en Ontario comme désignant une sieste d'après-midi. 
 Cocotte est au Canada la fleur provenant du cannabis, prisée par les consommateurs pour sa haute teneur en tétrahydrocannabinol.
 Cocotte en papier, type de pliage figurant un oiseau stylisé.